Johann Fabricius es el nombre con el que podemos referirnos a las siguientes personas:

 Johannes Fabricius (1587-1616), astrónomo alemán.
 Johann Albert Fabricius (1668-1736), investigador clásico y bibliógrafo alemán.
 Johan Christian Fabricius (1745-1808), entomólogo y economista danés.